Бржези () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Прага-восток.

История 
Первое упоминание о селе датируется 1303 годом.

Достопримечательности 
 Церковь св. апостола Варфоломея
 Памятник св. Яну Непомуцкому

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края